Рио Лагартос има више значења:

 Општина Рио Лагартос (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Рио Лагартос (Рио Лагартос, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Рио Лагартос, Естасион Седесол (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику